Cette page présente le bilan saison par saison du Football féminin Nîmes Métropole Gard.

Bilan saison par saison 

|}

 Les informations en italique concerne le tour d'entrée du club dans la compétition.

Bilan des participations 

Le tableau suivant présente le bilan des participations connues du club aux différentes compétitions dans lesquelles il a pu évoluer (jusqu'à la saison 2017-2018 incluse).

Saisons du club en divisions autres que Division 1

Avant 2001

Saison 2001-2002

Saison 2002-2003

Saison 2003-2004

Saison 2004-2005

Saison 2005-2006

Saison 2006-2007

Saison 2007-2008

Saison 2008-2009

Saison 2009-2010

Saison 2010-2011

Saison 2011-2012

Saison 2012-2013

Saison 2013-2014

Saison 2014-2015

Saison 2016-2017 

La saison 2016-2017 du FF Nîmes Métropole Gard voit le club évoluer en Division 2 pour la première saison après sa relégation de Division 2 en 2016.

Le club nîmois n'arrive pas à se relancer après sa relégation et va stagner en milieu de tableau toute la saison pour finir à la 6 place de son groupe.

En Coupe de France, les nîmoises chutent dès les trente-deuxième de finale face au Rodez AF qui évolue en Division 1.

|}

Saison 2017-2018 

La saison 2017-2018 du FF Nîmes Métropole Gard voit le club évoluer en Division 2 pour la deuxième saison consécutive.

Le club nîmois n'arrive pas à se relancer et après une saison galère, se retrouve une nouvelle fois relégué en Régional 1.

En Coupe de France, les nîmoises chutent dès le premier tour face à l'OGC Nice qui évolue en Division d'Honneur.

|}

Saison 2018-2019 

La saison 2018-2019 du FF Nîmes Métropole Gard voit le club évoluer en Régional 1 après sa relégation de Division 2 la saison précédente.

|}

Notes et références

Liens externes 
 Site officiel du FFNMG 

Nîmes
FF Nîmes Métropole Gard